Broad River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Broad River (Nova Scotia)
 Broad River (New Brunswick)
 Broad River (Ontario)
 Broad River (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Broad River (Everglades) in Florida
 Broad River (Savannah River) in Georgia
 Broad River (Congaree River) in North und South Carolina
 Broad River (Port Royal Sound) in South Carolina
 French Broad River in North Carolina

in Australien:
 Broad River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent Rivers in Tasmanien, Australien

in der Karibik:
 Broad River (Jamaika)

Broad River ist der Name folgender Orte:

 Broad River (South Carolina), Ort in South Carolina, Vereinigte Staaten